Венецианское окно ()— двойное окно с колонкой посередине и двумя арочками, перекрытыми общей аркой слегка стрельчатой формы в верхней части, с круглым отверстием в тимпане и обведёнными общим наличником.

Такое окно называют венецианским, поскольку происхождение мотива связано с влиянием на венецианцев восточного, византийско-арабского искусства. Однако столь же часто этот мотив встречается в архитектуре тосканского кватроченто, например в Палаццо Ручеллаи (1446—1451) или Палаццо Строцци (1489—1493) во Флоренции. Другой вариант: двойное окно с колонкой и двумя арочками наверху, объединёнными сандриком или карнизом с треугольным фронтоном. Классический образец такого венецианского окна — окно Скуолы Гранде ди Сан Рокко в Венеции (1515—1549). В романской и готической архитектуре подобное окно называется бифорием (двойным).

.

.

Примечания

Литература 
 
 Bussagli M. Capire I’Architettura. — Firenze-Milano: Giunti Editore, 2005. — P.90.

Окно
Архитектурные элементы